Јолоксочититла има више значења:

 Јолоксочититла (Текила), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Јолоксочититла (Зонголика), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику